Вергино — название населённых пунктов:

Россия 
 Вергино — деревня в Островском районе Псковской области.
 Вергино — деревня в Псковском районе Псковской области.